Taizhou eller Taichow kan syfta på:

Taizhou, Jiangsu ( ) – stad på prefekturnivå i Jiangsu-provinsen i östra Kina
Taizhou, Zhejiang ()–  stad på prefekturnivå i Zhejiang-provinsen i östra Kina 

hp=
WP:Projekt Kina